Dit is de wereldranglijst van juli 1996 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 3 juli 1996.

Mannen 07